Юты:

 Юты — германское племя, населявшее в начале н.э. названный в честь него полуостров Ютландия.
 Юты — индейский народ в США.